Битва на реке Черёхе (1067) — победа Всеслава полоцкого над Мстиславом новгородским.
 Битва на реке Черёхе (1436) — победа Василия Тёмного над Василием Косым.